Ту́лица — мотороллер производства СССР. Начало производства — 1979 год.

Описание 
Этот мотороллер стал наследником более ранней модели — мотороллера «Турист». Мотороллеры этой серии обычно были двухцветными: светло-серым и зелёным. Внешность немного отличается от Туриста.

Основное отличие от «Туриста» — увеличенная мощность двигателя, 12-вольтовый аккумулятор (вместо двух 6-вольтовых), отсутствие инструментального ящика над колесом, дополнительные жалюзи на левой части капота и глушитель мотоциклетного типа (как и у мотороллера «Турист-М»). Ручка воздушного корректора располагается рядом с рукояткой переднего тормоза. «Мягкая» подвеска, два упора для стоянки — боковой и центральный. Устройство двигателя такое же, как и у более ранних моделей, за исключением системы впуска, благодаря чему и увеличена мощность.

Технические характеристики 
 База мотороллера, мм: 1400.
 Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм: 125.
 Длина мотороллера, мм: 2080.
 Ширина мотороллера по рулю с зеркалом, мм: 950.
 Высота мотороллера, мм: 1200.
 Вес (сухой), кг: 140.
 Максимальная нагрузка (включая водителя), кг: 170.
 Максимальная скорость, км/ч: 97.
 Объём двигателя: 199 см³.
 Мощность: 14 л. с. при 5200—5800 об./мин. коленвала.
 Охлаждение: воздушное, принудительное от вентилятора.
 Расход горючего: 4,5 л/100 км при движении по шоссе со скоростью 73 км/ч.
 Объём топливного бака: 12 литров.

Технические решения 
 Передняя вилка толкающего типа.

Недостатки конструкции 
 Из-за большого веса мотороллера неудобно пользоваться центральным упором для стоянки.
 Быстрый износ и неэффективность механизма кикстартера.
 Центр тяжести излишне смещён назад.
 Слабый упор на руле для закрепления капота при его поднятии (например: для осмотра двигателя или для пуска двигателя с помощью кикстартера).
 Как правило, у мотороллера «Тулица» очень жёсткое сцепление, что, во-первых, очень неудобно и небезопасно во время движения, а во-вторых, приводит к быстрому обрыву тросика сцепления.
 Высокий расход топлива (4,5—5 литров).
 Излишне большой вес — более 150 кг в снаряжённом состоянии — снижал динамические характеристики мотороллера.

См. также 
 Грузовой мотороллер «Муравей»
Мотороллер Тула Т-200

Примечания

Ссылки 
 Советские мотороллеры
 мотороллер Тулица

Мотороллеры СССР
Мотоциклы по алфавиту